Irena Kaniewska (historyk)
 Irena Kaniewska (pilot)